Il singolare dell'ATP Bologna Outdoor 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marcelo Ríos era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alberto Berasategui ha battuto in finale 6–3, 6–4 Carlos Costa.

Teste di serie

  Carlos Costa (finale)
  Francisco Clavet (semifinali)
  Gilbert Schaller (secondo turno)
  Bohdan Ulihrach (semifinali)

 Alberto Berasategui (campioni)
 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

ATP Bologna Outdoor 1996
ATP Tour 1996